Cabo de Hornos steht für:

 Cabo de Hornos (Coloane), Werk des chilenischen Autors Francisco Coloane
 Cabo de Hornos (Kommune), Verwaltungseinheit an der Südspitze Chiles
 Kap Hoorn (span.: Cabo de Hornos), eine Landspitze auf der chilenischen Felseninsel Isla Hornos
 Nationalpark Kap Hoorn (span.: Parque Nacional Cabo de Hornos), ein chilenisches Naturschutzgebiet an der äußersten Südspitze Südamerikas